

Patronyme

 Antonio Napolitano (1928-2014), critique de cinéma et historien italien ;
 Danilo Napolitano (1981-), coureur cycliste italien ;
 Dominic Napolitano (1930-1981), mafioso américain ;
 Gian Gaspare Napolitano (1907-1966), scénaristebet réalisateur italien ;
 Giorgio Napolitano (1925-), homme politique italien, président de la République de 2006 à 2015 ;
 Grace Napolitano (1936-), femme politique américaine ;
 Janet Napolitano (1957-), femme politique américaine ;
 Joe Napolitano (1948-), réalisateur américain ;
 Nicola Napolitano (1838-1863), guérillero italien ;
 Raimundo Napolitano, peintre italien de la Renaissance.

Voir aussi
 Napoletano
 Napolitan